Litanei auf das Fest Allerseelen (Litanie op het feest Allerzielen) is een gedicht van Johann Georg Jacobi dat door Franz Schubert in 1816 op muziek werd gezet (D 343).

Achtergrond 
In augustus 1816 zette Schubert in enkele dagen zes gedichten van de twee jaar eerder overleden Jacobi (1740-1814) op muziek. In september volgde een zevende en laatste gedicht. Het lied Litanei auf das Fest Allerseelen, tot op de dag van vandaag ook als rouwlied veelvuldig ten gehore gebracht, moet daarvan deel hebben uit gemaakt. In dat jaar was Schubert gewoon van één en dezelfde auteur meerdere teksten te toonzetten. Voorts maakte het lied deel uit van het liederenboek voor Therese Grob (1798-1875), de jeugdvriendin op wie Schubert verliefd zou zijn geweest, dat hij op haar achttiende verjaardag op 16 november ten geschenke gaf.

Jacobi, die in 1784 als eerste protestantse hoogleraar literatuur benoemd werd aan de universiteit van het katholieke Freiburg, schreef veel anacreontische liederen en sonnetten die allesbehalve geapprecieerd werden door intellectuelen van zijn tijd als Herder en Goethe (“Rijmelarij voor vrouwen”). Als protestant moet Jacobi voldoende vertrouwd zijn geweest met de katholieke feestdagen en liturgie om een gedicht te wijden aan het Hochfest von Allerseelen op 2 november en het de titel Litanei mee te geven. Het Griekse woord lianeia staat voor smeekbede en is in de katholieke liturgie een gebed met een voorbidder en een gehoor dat repetitief antwoordt met een korte, geijkte formule. Het lied Litanei auf das Fest Allerseelen telt negen strofen welke elk, als in het liturgisch gebed gevolgd worden door een en dezelfde slotregel: “Alle Seelen ruhen in Frieden”. Litanei maakte deel uit van een verzenbundel door Jacobi in 1816 gepubliceerd. Zijn gedichten moeten toen als geschikt om op muziek gezet te worden onder Schuberts aandacht zijn gebracht.

Het oorspronkelijke gedicht telt negen strofen waarvan de eerste als negende slotstrofe herhaald wordt. Het is niet gebruikelijk alle strofen te zingen. Schubert gaf niet aan welke strofen hij behalve dan de eerste prefereerde. Het lied werd in 1831 gepubliceerd met de strofen een, drie en zes. Deze selectie is gebruikelijk geworden. Florian Boesch en Ian Bostridge maakten echter een eigen selectie. Schubertvertolker Dietrich Fischer-Dieskau stelde dat slechts twee strofen gezongen dienen te worden omdat het kalme en zoete effect van de melodie nadelig beïnvloed zou worden door te veel herhaling. Het lied is geschreven voor een mannenstem, maar wordt ook wel uitgevoerd door een zangeres. De gekozen tempi met een totale gemiddelde tijd van vijf minuten kunnen erg verschillen. Matthias Goerne steekt de kroon met een duur van bijna acht minuten. De muzikale stijl komt bijzonder vertrouwd over met een kabbelende begeleiding van een betrekkelijk eenvoudige melodie gekenmerkt door legato. In het jaar 1816 stelde Schubert zich als doel pure en eenvoudige melodieën te scheppen, een als het ware Italiaans contrast met het minder stralende Duitse dramatische recitatief en arioso. Schuberts leermeester Antonio Salieri, met wie trouwens in dat jaar de negentienjarige leerling brak, zou ingenomen zijn met deze stilistische benadering die meer in de smaak viel. Compositorisch vormen de eerste en de laatste regel van een strofe plus het piano postludium twee elegische markeringspunten, waarbinnen de melodie omsloten wordt. De piano is meestal licht ondersteunend waarbij de resonantie van de baslijn een bescheiden maar onmiskenbare kracht verleent aan de zich afwikkelende melodie. De afsluitende drie solomaten worden als treffend voor Schuberts kunnen beschouwd, aldus pianist Graham Johnson.

Tekst 

Lied (klassieke muziek)
Compositie van Franz Schubert
Compositie voltooid in 1816
Duitstalig gedicht